Golownja () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Witaljewitsch Golownja (* 1959), russischer Fußballer
 Anatoli Dmitrijewitsch Golownja (1900–1982), russischer Kameramann
 Jewgenija Wiktorowna Golownja (* 1949), russische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Leonid Jewgenjewitsch Golownja (* 1939), russischer Filmregisseur und Drehbuchautor